Capa (náutica) — "pôr à capa" ou "pôr ao través" é uma mareação
Capa de livro
Κ — letra do alfabeto grego
K — letra do alfabeto latino

Desambiguações de letras